(Respecte a dos compostos que contenen plom i sofre)
 Sulfur de plom(II), PbS, que conté plom en l'estat d'oxidació +2, es troba a la naturalesa com mineral de galena
 Sulfur de plom(IV), PbS2, que conté plom en l'estat d'oxidació +4.